Het ATP-tennistoernooi van Zagreb (officieel de Croatian Indoors) van 1996 werd gespeeld van 29 januari tot en met 4 februari 1996 in het Kroatische Zagreb. Er werd in de Dom športova gespeeld op een taraflex-ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb